Бью́ла (реже — Беу́ла; ) — английское женское имя и топоним. В литературных работах Беула обычно означает некое мистическое место между Землёй и Небесами (например, в «Путешествии Пилигрима в Небесную Страну» Джона Беньяна и «» Уильяма Блейка).

Имя 
Основная статья: 
Женское имя в честь Библейской земли , что переводится как «сочетаемая» (). Согласно «Онлайн-этимологическому словарю», Beulah происходит от слова baal, означающего «владелец, хозяин, лорд».
  (1885—1975) — соосновательница студенческого объединения «».
 Бонди, Бьюла (1889—1981) — американская актриса театра, кино и телевидения.
  (1929—2018) — британский врач, президент  (1986—1987).
  (1916—2003) — американская пловчиха, хореограф и писательница.
 Генри, Бьюла Луиза (1887—1973) — американская изобретательница.
  (1876—1870) — американская киносценаристка и писательница.
  (1883—1960) — американская писательница, драматург, актриса театра и кино.
 Эннан, Бьюла (1899—1928) — американская убийца.
Псевдоним
  (род. 1969; наст имя Трайса Лафлин) — американский реслинг-менеджер.

Топоним 
США
  — поселение в Алабаме.
  — поселение в Вайоминге.
 Бьюла — тауншип в Миннесоте.
  — городок в Миссисипи.
  — деревня в Мичигане.
  — город в Северной Дакоте.

Прочие страны
  — городок в Виктории (Австралия).
  — деревня в Кередигионе (Шотландия).

Составной топоним
  — поселение в Колорадо (США).

Прочее 
 Беула — царство Подсознательного и одно из духовных состояний, через которые проходит Вселенная, согласно мифологии Блейка.
  — земля, упомянутая в Книге пророка Исаии; земля еврейского народа, израильтян, в которую они должны вернуться: земной рай.
 «» — американский радио- и телесериал.
  — ураган 1967 года.
  — историческая ферма в Австралии (построена в 1835—1846 годах).
  — американская инди-рок-группа, существовавшая с 1996 по 2004 годы.

См. также 
 Beulas
 Страна Сочетания () — одна из локаций произведения «Путешествие Пилигрима в Небесную Страну» (1678).

Примечания